New Philadelphia kan syfta på:

 New Philadelphia, Ohio
 New Philadelphia, Pennsylvania

Se även 
 Néa Filadélfeia